Loch Fada kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Loch Fada (sjö i Storbritannien, Highland, lat 57,47, long -6,18), Skottland, 
 Loch Fada (sjö i Storbritannien, Argyll and Bute), Skottland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar